Гамид Октай оглу Гамидов  (; ) ― азербайджанский журналист и блогер, член Союза журналистов Азербайджана, медиадиректор Global Media Group.

Биография 
Родился 13 июля 1980 года в Баку. Окончил школу №189 города Баку. 

Окончил Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), факультет «Государственное регулирование экономики».

В 2001 году поступил в магистратуру на факультет «Экономика промышленности». В 2003 году выпустился с красным дипломом.

В 2010 году для получения второго высшего образования поступил в Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) на факультет журналистики. В 2012 году окончил его с красным дипломом.

Работа 
Будучи студентом третьего курса экономического университета в январе 2001 года был принят на работу внештатным корреспондентом в общественно-политическую газету «Эхо».

В 2002 году стал заведующим спортивного отдела газеты «Эхо». В том же году Союзом журналистов Азербайджана признан лучшим спортивным журналистом страны.

В 2004 году назначен заместителем главного редактора и одновременно выпускающим редактором газеты «Эхо».

В 2009 году был приглашен в  на должность менеджера по проектам. Спустя шесть месяцев уволился по собственному желанию и вернулся в журналистику.

На протяжении шести лет работал фрилансером, сотрудничал с всеми ведущими азербайджанскими СМИ, а также регулярно публиковался в прибалтийской прессе, американских, польских, израильских и российских СМИ.

В 2016 году принял решение оставить журналистику после того, как получил приглашение заниматься развитием бизнеса и пиара в коммерческой сфере.

В сентябре 2018 года оставил бизнес после того, как был приглашен на должность главного редактора информационного портала Media.Az, учрежденного Global Media Group.

Через год получил приглашение на должность медиа-директора холдинга Global Media Group, очень скоро ставшего самым крупным в стране. В настоящий момент в состав холдинга входит более десятка проектов, к которым относятся новостные ресурсы Oxu.Az, Report.Az, Media.Az.

Общественная деятельность 
С 2012 года активно публикуется в социальных сетях, особенно в социальной сети Facebook, затрагивая актуальные темы.

С 2018 года ведёт ютуб-проект «Поговорим? с Гамидом Гамидовым», в котором интервьюирует известных азербайджанцев.

С 2020 года ведет Telegram-канал.

Награды 
 22 июля 2020 года ― Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (За заслуги в развитии СМИ в Азербайджанской Республике).

Примечания

Ссылки 
   
 Гамид Гамидов: Мой зритель - небезразличный к своей стране гражданин
 Известный журналист Гамид Гамидов стал гостем медиа-школы Report

Члены Союза журналистов Азербайджана
Выпускники Азербайджанского экономического университета‎
Выпускники Московского лингвистического университета